Український Володимир Григорович (1892—1968) — морфолог, доктор медичних наук.
 Український Дмитро Михайлович (1979—2018) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 о. Український Йосиф — греко-католицький священник.
 Український Микола Олексійович ( 1935) — співак, заслужений артист УРСР.
 Український Теофіль — урядник цісарсько-королівської скарбниці.

Український — селище, Алексинський район, Тульська область
 Український — селище, Дінський район, Краснодарський край
 Український — хутір, Єгорлицький район, Ростовська область
 Український — селище, Косіхинський район, Алтайський край
 Український — хутір, Красносулінський район, Ростовська область
 Український — хутір, Розсошанський район, Воронезька область
 Український — селище, Суєтський район, Алтайський край
 Український — хутір, Тихорєцький район, Краснодарський край
 Український — хутір, Урюпінський район, Волгоградська область
 Український — хутір, Успенський район, Краснодарський край

Примітки